Фужероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Фужероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона